Бент () — фамилия.

Известные носители 
 Бент, Амель (род. 1985) — французская поп-певица.
  (1866—1954) —американский орнитолог, обладатель Медали Брюстера (1923).
  (1926—2015) — американский физикохимик, лауреат Премии Джорджа Пайментела Американского химического общества (1980).
  (ур. Макинва; род. 1960) — нигерийский политик, член Сената (2007—2011).
 Бент, Даррен (род. 1984) — английский футболист.
 Бент, Джеймс Теодор (1852—1897) — британский археолог, путешественник, научный писатель.
  (род. 1977) — канадский футболист, обладатель 3-го места Золотого кубка КОНКАКАФ (2002).
 Бент, Джефф (1932—1958) — английский футболист.
  (ок. 1775—1848) — британский политик, член Палаты общин (1818—1826).
  (1793—1857) — британский пивовар и политик, мэр боро Ливерпуль (1850—1851).
 Бент, Джонни (1908—2004) — американский хоккеист.
 Бент, Джордж (1843—1918) — метис англо-индейского происхождения, участник Гражданской войны в США и Индейских войн.
 Бент, Иоханнес ван дер (ок. 1650—1690) — голландский живописец Золотого века Нидерландов.
 Бент, Лайрик (род. 1979) — американский и канадский актёр.
  (род. 1986) — новозеландский регбист, финалист Кубка европейских чемпионов в составе клуба «Ленстер» (2019).
  (род. 1940) — британский музыковед, лауреат Премии Дерека Аллена Британской академии (2016).
 Бент, Маркус (род. 1978) — английский футболист.
  (род. 1976) — кубинский пловец, чемпион мира по плаванию на спине на 100 и 200 м на короткой воде (1997).
  (род. 1981) — шведская горнолыжница, участница Олимпийских игр (2006).
  (наст. имя — Брайан Фаулер; род. 1979) — канадский кантри-музыкант.
  (ок. 1745—1832) — британский политик, член Палаты общин (1802—1804).
 Бент, Сайлас (1882—1945) — американский журналист.
  (1891—1977) — британский военный музыкант, участник Первой мировой войны, кавалер Креста Виктории (1914).
  — американский химик-технолог, лауреат премии Американского химического общества в области химии поверхностей (2018).
  (род. 1961) — британский велогонщик, серебряный медалист чемпионата Великобритании по гонке за лидером (1983).
  (1838—1909) — австралийский политик, председатель Законодательного собрания (1892—1894) и премьер-министр (1904—1909) штата Виктория.
 Бент, Уильям (1809—1869) — траппер, торговец и ранчер Дикого Запада.
  (1891—1917) — канадский солдат, участник Первой мировой войны, кавалер Креста Виктории (1917).
  (1799—1847) — американский предприниматель и политик, губернатор при временном правительстве Нью-Мексико (1846—1847).
  (род. 2000) — австралийский игрок в регбилиг, обладатель Кубка мира по регбилиг-9 (2019).
  (род. 1982) — американская артистка и драматург.
  (1783—1815) — австралийский юрист, судья-адвокат колонии Новый Южный Уэльс (1810—1815).
  (1790—1851) — австралийский издатель.

Топоним 
 Бент — административно-территориальный округ в штате Колорадо, США.

Другое 
 Бент-функция — булева функция с чётным числом переменных, для которой расстояние Хэмминга от множества аффинных булевых функций с тем же числом переменных максимально.
 Бент-Анат — старшая дочь египетского фараона Рамсеса II и Главной Королевской жены Иситнофрет.